Pierre Magne (1790-1871), architecte français ;
 Pierre Magne (1806-1879), personnalité politique française ;
 Pierre Magne (1906-1980), coureur cycliste français.